Ступ може бити:
 Ступ (архитектура), потпорни елеменат округлог пресека за разлику од стуба који је квадратног пресека
 Ступ, други назив за кулу или пирг

или:
 Ступ (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
 Ступ (Клина), насеље у општини Клина, Косово и Метохија, Србија
 Ступ (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 
 Стуб (вишезначна одредница)